Мори — транскрипция с французского Maury, японского 森, английских Mori, Moree, Morey, итальянского Mori.

Известные носители 
 Мори, Амирхан Аликович (род. 1961) — российский предприниматель.
  (1921—2001) — французский футболист; тренер.
 Мори, Антония Каэтана (1866−1952) — американский астроном, орнитолог и натуралист.
 Мори, Артур (1844—1907) — французский филателист, филателистический дилер, журналист и писатель.
 Мори, Барбара (род. 1978) — мексикано-уругвайская актриса.
 Мори, Дамиан (род. 1970) — австралийский футболист, лучший бомбардир сборной Австралии по футболу.
 Мори, Джузеппе (1850—1934) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Мори, Ёсиро (род. 1937) — японский политик, премьер-министр Японии.
 Мори, Жан-Сифрен (1746—1817) — французский кардинал, католический проповедник и политический деятель.
 Мори, Иммануил (, 1948) — президент Федеративных Штатов Микронезии с 2007 г.
 Мори, Кацудзи (род. 1945) — японский сэйю.
 Мори, Каору (; 1978) — мангака (человек, который рисует комиксы), известная благодаря манге Emma.
 Мори, Клаудия (, 1944) — итальянская певица и актриса, жена Адриано Челентано, настоящее имя — Клаудия Морони ().
 Мори, Луи Фердинанд Альфред (; 1817—1892) — французский учёный.
 Мори, Маки (род. 1970) — оперная певица-сопрано.
 Мори, Мамору (род. 1948) — японский астронавт.
 Мори, Марико (; род. 1967) — современная японская художница.
 Мори, Мануэле (род. 1980) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мори, Масааки (род. 1961) — японский футболист.
 Мори, Масако (род. 1958) — японский идол, певица в жанре энки и актриса.
 Мори, Масахиро (; род. 1927) — японский учёный-робототехник, инженер.
 Мори Мотонари (1497—1571) — известный даймё в регионе Тюгоку в эпоху Сэнгоку Дзидай.
 Мори, Мэтью Фонтейн (1807—1873) — американский астроном, историк, океанограф, метеоролог, картограф, геолог и педагог.
 Мори, Риё (род. 1986) — японская модель, победительница конкурсов Мисс Япония и Мисс Вселенная 2007.
 Мори, Роберт (1936—2019) — американский гребец.
 Мори, Сигэки (1910—1989) — японский бизнесмен и политический деятель.
 Мори, Сигэфуми (род. 1951) — японский математик, лауреат премии Филдса за 1990 год.
 Мори, Такадзи (1943—2011) — японский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр (1968).
 Мори, Тацуя (род. 1956) — японский режиссёр-документалист.
 Мори, Тинацу (1980—2006) — японская легкоатлетка.
 Мори, Тосия (1912—1995) — американская актриса японского происхождения.
  (1926—2022) — японский модельер, основательница модного дома Hanae Mori; первая представительница Азии, принятая в парижский Синдикат высокой моды.
 Мори, Хироси (род. 1958) — японский астроном, первооткрыватель астероидов.
  — испанский поэт и критик.
 Мори, Чезаре (1871—1942) — префект до и во время фашистского периода в Италии.

Топонимы 
 Мори () — область Шотландии.
 Мори — посёлок в Японии, префектура Хоккайдо.
 Мори (или Мари) — округ в штате Теннесси, США.

Другие значения 
 Мори () — австралийский аборигенный народ.
 Мори — один из языков австралийских аборигенов.
 Мори — средневековое индонезийское государство в центральной части Сулавеси.
 Мори — субкультура в Японии.
 Мори — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Мори-Казахский автономный уезд
 Сан-Мори

Примечания